Il toponimo Frecăţei può riferirsi a diverse località della Romania:
Frecăței, comune del distretto di Brăila
Frecăței, comune del distretto di Tulcea